6 miejscowości w Polsce: 
 Świerczów – część miasta Piotrków Trybunalski
 Świerczów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Niechlów 
 Świerczów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa 
 Świerczów – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Świerczów 
 Świerczów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Kolbuszowa 
 Świerczów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków

Zobacz też: Świerczewo, Świerszczów, Świercze, Świercz